Das Dameneinzel der US Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin Monica Seles besiegte im Finale Arantxa Sánchez Vicario mit 6:3, 6:3; es war ihr siebter von insgesamt neun Grand-Slam-Titeln.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1992